2 Hearts est une chanson du groupe Toto sortie en 1992 ;
2 Hearts est une chanson de Kylie Minogue sortie en 2007 ;
2 Hearts est un manga dessiné de 1994 à 1996 par Takaharu Matsumoto.
Two Hearts est un album du groupe Men at Work sorti en 1985
Two Hearts est une chanson de Phil Collins sortie en 1988
 2 Hearts est un film américain de Lance Hool, sorti en 2020.